Boyna kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Bojna, vattendrag i Vitsebsks voblast,

Etiopien 

 Dabbahu Volcano, vulkan, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Etiopienförgreningar